Andrés Vilaseca (né en 1991), joueur de rugby à XV uruguayen ;
 Joan Martínez Vilaseca (né en 1943),  footballeur puis entraîneur espagnol ;
 Josep Vilaseca i Casanovas (1848-1910), architecte, dessinateur et aquarelliste catalan ;
 Joseph Marie Vilaseca i Aguilera (1831-1910), religieux espagnol, fondateur d'ordres, serviteur de Dieu.

Voir aussi